Roman este un nume masculin românesc, care are la bază numele etnic roman (latinescul romanus - „locuitor al Romei”, apoi „cetățean al Imperiului Roman”). Prin creștinism se răspândește în Europa. Prin filiera greacă, Romanos se răspândește la slavi, căpătând răspândire mai ales la slavii de răsărit, concomitent și la români.

Nume
 Roman I
 Roman al II-lea
 Roman cel Mare
 Roman Iagupov
 Roman Konoplia